Con il termine filarmonica ci si può riferire a:
 Una orchestra sinfonica
 Una associazione di musicisti

È inoltre associato a:

Filarmoniche italiane
Accademia Filarmonica di Bologna
Accademia Filarmonica Romana
Filarmonica Colloredo di Prato
Filarmonica della Scala
Filarmonica di Torino
Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo
Filarmonica pisana
Nel resto del mondo
Berliner Philharmoniker (filarmonica di Berlino)
New York Philharmonic (filarmonica di New York)
Wiener Philharmoniker (filarmonica di Vienna)
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Altri progetti